Der Hochzeitszug steht für:

 Der Hochzeitszug, Gemälde von Gustave Brion (1873)
 Der Hochzeitszug, Gedicht von Gerhart Hauptmann (1884)

Siehe auch:
 Maler des Hochzeitszugs, Notname eines griechischen Vasenmalers